Het begrip grafische- of druktechniek kan naar de twee belangrijkste gebieden waarin het wordt toegepast worden onderscheiden:

Grafische industrie
Grafische- of druktechniek is een verzamelterm die wordt gebruikt voor technieken om drukwerk te vervaardigen. Er worden vier basistechnieken onderscheiden:
diepdruk of koperdiepdruk
hoogdruk of boekdruk
vlakdruk voor offset en lithografie
zeefdruk.
 
In de laatste decennia van de 20e eeuw is er de elektrostatische lichtdruktechniek bij gekomen (kopieermachine en laserprinter) hoewel dit strikt genomen een fotografische (= schrijven met licht) techniek is omdat het procedé berust op de inwerking van licht op een lichtgevoelige laag en niet op het 'schrijven' of drukken met inkt.

Beeldende kunst
De beeldende kunst gebruikt kunstdruktechnieken om reproduceerbare afbeeldingen te vervaardigen: 
diepdruktechnieken als gravure en ets
de hoogdruktechnieken houtsnede en linosnede
de vlakdruktechniek steendruk en offset
de zeefdruk.
Tegenwoordig wordt ook in de beeldende kunst gebruikgemaakt van de bovengenoemde lichtdruktechnieken.

Zie ook
Grafiek (kunstvorm)

Artistieke techniek